Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON International 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli debloví specialisté Alexander Peya a Bruno Soares.

Soutěž čtyřhry vyhrála nenasazená filipínsko-britská dvojice Treat Conrad Huey a Dominic Inglot, když ve finále zdolala rakousko-brazilské turnajové jedničky Peyu se Soaresem. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad 7–5 a 5–7, tozhodl o vítězích až supertiebreak nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem [10–8].

Oba šampióni si připsali premiérový titul v probíhající sezóně, první od říjnového Swiss Indoors 2013, a celkově pak třetí na okruhu ATP Tour i třetí společný.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finále)
  Leander Paes /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Max Mirnyj (čtvrtfinále)
  Julian Knowle /  Marcelo Melo (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

AEGON International 2014